Naselja u BiH:
 Vrutci (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Vrutci (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac

Naselja u Srbiji:
 Vrutci (Užice, Srbija), naselje u općini Užice